

Codici 
 UMU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Umuarama (Brasile)
 umu – codice ISO 639-3 della lingua munsee

Altro 
 umu – piatto tipico di Tonga